Anne Dawson MBE, née le 29 octobre 1896 à Londres et morte le 8 octobre 1989 à Eindhoven, est un agent secret britannique en Belgique occupée pendant la Première Guerre mondiale. Elle travaille pour l'unité du GHQ Wallinger à Londres en 1917-1918, relevant de Sir Ivone Kirkpatrick qui était basé à Rotterdam. Dawson est l'une des deux seules femmes agents britanniques connues opérant derrière les lignes allemandes en Flandre, l'autre étant Edith Cavell qui résidait depuis longtemps en Belgique avant la guerre.

Débuts de vie 
Anne Dawson nait dans le comté de Camberwell, à Londres, le 29 octobre 1896. Son certificat de naissance indique que ses prénoms (néerlandais) sont Anna Henderika. Son père, Francis Dawson, est britannique et sa mère, Catherine Dawson ( née Steffer), est née dans une famille néerlandaise qui avait émigré d'Europe de l'Est vers la Hollande vers le milieu du . Ils semblent s'être installés à La Haye, où la naissance de la sœur aînée de Catherine, Jaantje Steffer, est enregistrée en 1865. La famille est très probablement d'origine juive, mais si c'est le cas, il n'y a aucune preuve qu'elle observait des pratiques religieuses ou culturelles.

Catherine Steffer a quitté la Hollande pour s'installer en Angleterre, où elle épousa Francis au milieu des années 1890. Les Dawson ont trois enfants, Anne, Frank Gerard et Catherine Mina. Catherine parle néerlandais à ses enfants. Après la naissance de leur troisième enfant, son mari, qui était associé dans une entreprise de bois avec ses frères, quitte la famille et n'est jamais revenu. Il meurt en 1948. Anne, en tant qu'aînée d'une famille sans père, grandit en aidant sa mère à s'occuper de ses frères et sœurs plus jeunes. La sœur de Catherine, Jaantje Steffer (alors Oudshoorn) apparaît dans le recensement de 1911 en tant que visiteuse néerlandaise de la maison Dawson, avec sa fille.

Quand Anne Dawson quitte la maison pour son devoir de guerre, elle a vingt ans et ses frères et sœurs sont à la fin de leur adolescence. Elle semble n'avoir plus jamais vécu en Angleterre. Sa mère tombe malade en Angleterre à la fin des années 1920 et retourne en Hollande, où Anne s'est installée à Roosendaal. Elle s'occupe de sa mère jusqu'à la mort de cette dernière en 1929.

On sait peu de choses sur la jeunesse d'Anne, car elle n'en a jamais parlé. Ses enfants ont appris plus tard que les questions sur son passé n'étaient pas les bienvenues. On sait de sa sœur Catherine qu'Anne était une érudite primée qui excellait dans les langues, dont le latin et le grec. Outre l'anglais, elle parlait couramment le néerlandais, avec une bonne maîtrise du français et de l'allemand.

Première Guerre mondiale 
Elle rejoint une unité de renseignement qui relevait de l'armée du GHQ au cours de la Première Guerre mondiale, pour un travail secret derrière les lignes ennemies. Bonne linguiste et néerlandophone de naissance, elle était une candidate évidente pour des opérations en Belgique flamande. Son unité, nommée "Wallinger London", opère d'abord en Grande-Bretagne, interrogeant des réfugiés et des voyageurs ordinaires arrivant quotidiennement à Tilbury, et à partir de 1917 est active à Rotterdam.

Dans une conversation avec son fils aîné juste avant sa mort en 1989, elle confirme que son travail pour Wallinger consistait à faire , et à faire des  qu'elle remet ensuite à ses , à la frontière néerlandaise.

Ce type de travail comporte un risque énorme. Être pris en flagrant délit en tant que citoyenne britannique effectuant un travail secret dans les territoires occupés par l'Allemagne signifie une exécution presque certaine. Il est inhabituel pour les services de renseignement britanniques d'utiliser des citoyens britanniques derrière les lignes allemandes pendant la Première Guerre mondiale. Edith Cavell est un rare autre exemple, mais l'infirmière Cavell avait vécu en Belgique bien avant la guerre.

Les services de renseignement britanniques préférent normalement utiliser les locaux pour un tel travail. Le niveau élevé de danger auquel Dawson est exposée, en particulier en tant que ressortissante britannique et non-résidente, a été l'une des raisons pour lesquelles elle a reçu l'insigne de membre de l'Empire britannique dans les honneurs du Nouvel An de 1920. Le prix, alors encore militaire, a été créé en 1917 pour reconnaître le service exceptionnel des civils et des officiers non combattants dans l'armée.

Haut-commissariat interallié de Rhénanie 
Après la guerre, de 1919 à 1922, Dawson a d'abord travaillé pour Sir Harold Stewart, haut-commissaire britannique auprès du haut-commissariat interallié de Rhénanie basé à Coblence, et, à partir de la fin de 1920, pour Victor Hay,  comte d'Erroll, successeur de Stuart. On ne sait pas ce qu'elle y a fait, car elle n'en a jamais parlé. Dans la conversation de 1989 mentionnée ci-dessus, elle a simplement confirmé qu'elle avait travaillé au haut-commissariat et que c'était le haut-commissaire britannique qui lui avait remis le prix en 1920. Elle a dû décliner une invitation à se rendre au palais de Buckingham pour la cérémonie. Cette envie de garder un profil public bas s'avérerait une bénédiction pour elle deux décennies plus tard.

Les années d'après-guerre 
Après avoir quitté le Haut-commissariat, en 1922, Dawson commence un diplôme en littérature anglaise à l'Université libre d'Amsterdam, obtenant son diplôme en 1927. Simultanément, elle commence à enseigner à temps partiel au St Norbertus Lyceum de Roosendaal, où elle a ensuite acheté une maison avec une amie et collègue, Hildegonda Rijckholt.

Quelque temps après la guerre, Anne adopte le catholicisme romain, même si plus tard dans sa vie, elle contestera nombre de ses doctrines et enseignements, avant de progressivement abandonner complètement la foi. D'un essai sur l'histoire du lycée, il semble qu'il y avait des doutes parmi les membres du conseil du lycée quant à savoir si elle . Peut-être pour effacer ces doutes, elle a écrit une brochure sur la Fabiola ou l'église des catacombes du cardinal Nicholas Wiseman. Son mandat a pourtant failli ne pas être renouvelé à deux reprises.

L'essai fait référence aux tensions au sein du conseil concernant le fait d'avoir une enseignante d'anglais pour les classes supérieures. Il mentionne que dans les premières années, lorsque les renouvellements de mandat annuels d'Anne Dawson ont eu lieu, des débats féroces ont fait rage sur la présence des femmes dans ces formes, même si, sur le plan académique et didactique, elle coche toutes les cases, et les nominations permanentes pour les enseignantes sont restées une question controversée pendant des années après. D'autres problèmes sont survenus à Roosendaal : profondément conservateur, des parents inquiets se sont plaints de  et le conseil a critiqué le  d'Anne et Hildegonda.

Vie privée 
Anne Dawson est présentée à son futur mari à Roosendaal vers 1928. Elle annule leurs fiançailles ultérieures lorsqu'elle a dû s'occuper de sa mère gravement malade. Cependant, ils se sont retrouvés après la mort de sa mère en 1929. Elle épouse Xavier François Marie Gérard Wolters, un ressortissant et résident néerlandais, en Angleterre en 1931. En plus d'avoir obtenu un diplôme en langues classiques, Xavier est un véritable polymathe, dont les occupations de son temps libre comprenaient l'astronomie, l'électronique, l'ingénierie, le journalisme et la poésie.

Anne et Xavier déménagent à Eindhoven en 1932, après qu'on lui ait conseillé de ne pas postuler à un poste vacant permanent pour enseigner le latin et le grec à St Norbertus, au motif qu'. Eindhoven a été pendant sept siècles une petite ville marchande qui a connu une croissance exponentielle après qu'Anton et Gerard Philips y aient établi un empire industriel dans les années 1890. Sa population est beaucoup plus ouverte et diversifiée que celle de Roosendaal, car le développement des industries de l'électronique et de l'ingénierie attire des scientifiques et des ingénieurs brillants de partout. Anne et Xavier y prospèrent à leur manière.

Seconde Guerre mondiale en Hollande 
Le couple a cinq de leurs six enfants au moment où les Pays-Bas sont envahis par l'Allemagne en mai 1940. Elle donne à ses enfants des noms anglais, Patricia Mary, Eileen Flavia, Sheila Anne, John William et Donald Robert et, après la naissance de leur premier enfant, selon son souhait, la langue quotidienne de la famille passe à l'anglais.

L'anglais continue d'être parlé dans la grande maison blanche au 164 Geldropseweg, Eindhoven, tout au long de l'occupation nazie, bien que cela se soit brusquement arrêté à l'extérieur après qu'un des enfants, à la grande horreur de ses parents, ait parlé anglais dans un train lorsqu'un Allemand en uniforme est monté à bord de manière inattendue et s'est assis dans leur compartiment. Cela n'a heureusement eu aucune conséquence car le soldat n'a probablement pas reconnu la langue.

C'est en témoignage de son sentiment de fierté en tant que Britannique et de mépris pour le régime nazi, et de son courage inébranlable, qu'elle appelle son troisième fils, né en 1942, Frank Allan du nom du présentateur des émissions de la BBC en Europe occupée. En juillet 1944, occupée avec une machine à coudre, on la voit dans son salon, dos à une carte géante de l'Europe avec des épingles colorées indiquant les progrès alliés en Normandie, cousant ensemble le grand Union Jack qu'elle traîne lorsque les Britanniques et les libérateurs américains atteignent Eindhoven le 18 septembre de la même année.

Si, en tant que citoyenne britannique vivant sous l'occupation nazie, Anne n'a jamais été internée en tant qu'étrangère ennemie, elle pouvait remercier à la fois le silence des nombreuses personnes qui la savaient britannique et l'action de courageux inconnus du registre de la population d'Eindhoven qui ont changé son nom d'Anne Dawson en Anna Müller et changé son lieu de naissance. (En Hollande, les noms de jeune fille restent le nom enregistré d'une femme ; elles peuvent, mais ne sont pas obligées, couper le nom de famille de leur mari devant le leur, mais cela n'affecte pas le statut de leur nom de naissance enregistré).  Elle n'a appris cet acte de courage patriotique qu'à la fin de la guerre. La même chose semble être arrivée à toutes les femmes britanniques connues vivant alors à Eindhoven.

Fin de vie 

La vie de femme au foyer n'est pas ce qu'elle apprécie le plus. Bien qu'elle aime cuisiner, le reste des tâches ménagères est laissé aux autres, afin qu'elle puisse s'adonner à ses passions. Elle est peintre amateur et adore dessiner, mais l'écriture est son véritable point fort. Avant la guerre, elle publie deux livres pour enfants et un grand roman historique, , en néerlandais. Peu de temps auparavant, elle a réussi à pousser son mari vers l'achèvement de sa thèse de doctorat, qu'elle traduit en anglais.

Après la publication de son deuxième roman historique, Marie d'Arcy, en 1948, elle n'écrit plus de livres. Pendant longtemps, elle investit son énergie dans la traduction en anglais d'un ouvrage universitaire majeur, nécessitant une familiarité avec la mythologie classique, le folklore et l'histoire. Elle trouve le temps d'étudier l'hébreu et l'italien et lire des écrivains romains dans l'original. Bien avant cela, elle reprend l'enseignement secondaire et exerce jusqu'à l'âge de la retraite.

Anne fait ensuite du bénévolat en traduisant les publications d'une organisation caritative religieuse opérant en Europe de l'Est communiste et entraine fréquemment des étudiants du supérieur en littérature et en anglais moyen. Infatigable et farouchement fière, avec toutes ses capacités mentales et n'acceptant jamais son âge avancé, elle meurt le 9 octobre 1989, trois semaines avant son  anniversaire.

Références

Liens externes

Naissance en octobre 1896
Naissance à Londres
Décès en octobre 1989
Décès à Eindhoven
Pages avec des traductions non relues
Espion britannique
Espion de la Première Guerre mondiale